Ефтин — фамилия:

 Ефтин, Иван Степанович (1862—1921) — генерал-майор.
 Ефтин, Павел Степанович (1855—?) — генерал-лейтенант.